Cette page contient les pages d'homonymie de Véga et Vega.

Domaine spatial 
Véga, Vega ou VEGA peut désigner :
 Véga (Alpha Lyrae), l'étoile la plus brillante de la constellation de la Lyre ;
 Vega, un lanceur spatial développé par l'Agence spatiale européenne ;
 Vega 1, un vaisseau soviétique développé à partir du programme Venera;
 , une filiale de Lockheed, incorporée définitivement à la compagnie en 1943 ;
 , filiale de Telespazio ;
 , filiale de Telespazio.

Toponyme

Antarctique 
 Île Vega, une petite île de l'archipel de James Ross ;

Espagne 
 Vega de Grenade, une comarque espagnole de la province de Grenade ;
 Vega du Guadalquivir, une comarque de la province de Séville ;
 Vega Baja del Segura, une comarque espagnole de la province d'Alicante ;
 Vega de San Mateo, une municipalité des îles Canaries ;
 Vega Baja, une municipalité de Porto Rico ;
 Vega Alta, une municipalité de Porto Rico ;

Norvège 
 Vega, archipel norvégien inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO.

Pseudonyme 

 Vega (1979), chanteuse espagnole ;
 Véga (1868-1950), poète française.

 Paz Campos Trigo (1976-), actrice espagnole ;

Patronyme 

 Alan Vega (1938-2016), chanteur du duo electro/post-punk américain Suicide ;
 Alexa Pena Vega (1988-), actrice américaine ;
 Arturo Vega (1947-2013), designer graphique mexicano-américain ;
 Carmen Marianne Véga (1984-), chanteuse du groupe éponyme ;
 Claude Véga (1930-2022), imitateur, humoriste et acteur français ;
 Claudia Vega (1999-), actrice catalane;
 Elías Vega (1992-), coureur cycliste costaricien ;
 Federico Vega (1993-), footballeur argentin ;
 Feliciano de Vega y Padilla (1582-1640), prélat catholique, archevêque de Mexico entre 1639 et 1640 ; 
 Lope de Vega (1562-1635), poète et dramaturge espagnol ;
 Íngrid Martz (1979-), actrice mexicaine ;
 Isela Vega (1939-2021), actrice mexicaine ;
 Isidro Nozal Vega (1977-), coureur cycliste espagnol ;
 José Vega (1987-), coureur cycliste costaricien ;
  (1958-), clown et chanteur porto-ricain ;
 Juan Rodríguez Vega (1944-2021), joueur de football international chilien ;
 Jurij Vega (1754-1802), mathématicien, physicien et officier d'artillerie slovène ;
 Luis Vega (né en 1960), mathématicien espagnol ;
 Sabrina Vega (1995-), gymnaste artistique américaine ;
 Sabrina Vega Gutiérrez (1987-), joueuse d'échecs espagnole ;
 Savio Vega (1964-), catcheur portoricain ;
 Suzanne Vega (1959-), auteur-compositeur-interprète américaine ;
 Zelina Vega (1994-), catcheuse américaine.

Art

Cinéma 
 Vega Films, une société de production de cinéma établie en Suisse

Personnages de fiction 
 Lope de Vega, le pseudonyme sous lequel Jean-Pierre Claris de Florian masque son grand-oncle Voltaire dans ses Mémoires d'un jeune Espagnol
 Vega généralement désigné sous son titre de Grand Stratéguerre, dans le manga et dessin animé Goldorak, le chef suprême des « méchants »
 Véga, un super-héros appartenant à l'univers de Marvel Comics ;
 Vincent Vega, un tueur dans le film Pulp Fiction (réalisé par Quentin Tarantino). Le personnage est incarné par John Travolta
 Véga, un des quatre boss de Street Fighter 2

Musique 
  Véga, le troisième album de Julien Ribot
 Véga, une maison de disques française fondée en 1955 par Lucien Adès et active durant une trentaine d'années

Télévision 
 Véga, une série TV policière française réalisée par Laurent Heynemann en 1999

Bande-dessinée 
 Vega, une maison d'édition française du groupe Dupuis.,

Politique 
 Verts pour une gauche alternative (abrégé en VEGA), un ancien (1986-1994) parti écologiste belge, une scission de gauche d'Ecolo qui a participé en 1994-1995 aux listes de cartel Gauche unie.
 Coopérative politique VEGA, mouvement politique créé en 2012 à Liège, qui a obtenu un élu aux élections communales sous l'appellation VEGA (pour « Verts et à Gauche »), devenu VEGA Liège depuis la création du Mouvement VEGA
 Mouvement VEGA, mouvement politique écosocialiste belge, créé en 2013 en partie sur base de la coopérative liégeoise

Transport 
Automobiles
 Vega, un modèle d'automobile de Chevrolet
 Facel Vega, une marque française d'automobiles entre 1954 et 1964
 Vega S.p.A., un manufacturier italien de pneus pour le karting
 Vega est une marque Française d'accessoires automobiles créée en 2011

Navires
 Vega, un trois-mats suédois de l'explorateur Adolf Erik Nordenskiöld
 Vega, un trois-mâts goélette suédois de 1909
 Vega, un torpilleur italien de la classe Spica
 Classe Vega, un type de patrouilleurs hauturiers conçu au Royaume-Uni à la fin des années 2000
 Oceanic Vega, un navire de prospection pétrolière norvégien
 Vega, un manufacturier de bateaux d'aviron

Autres 
 Lockheed Vega, avion de ligne monomoteur
 VÉgA (abréviation de Vocabulaire de l'égyptien ancien), plate-forme de traducteur de hiéroglyphes en ligne
 , un mot espagnol désignant certains types de plaines irriguées
 Les Vainqueurs de Véga, un roman de science-fiction allemand de 1961
 Véga, en finance, la sensibilité d'une option à la volatilité

Notes et références

Voir aussi 
 
 
 

Patronyme hispanique
Acronyme
Code
Homonymie de titre